Mirage (, französisch: Fata Morgana oder Erscheinung) steht für:
 Mirage (Album), Album von Camel
 Mirage (Klaus-Schulze-Album), Album von Klaus Schulze
 Mirage (Band), japanische Visual Kei-Band
 The Mirage, ein Hotel in Las Vegas
 Le Mirage Lodge in Namibia
 Mirage Island, englischer Name der Île des Mirages in der Gruppe der Curzon-Inseln, Antarktis
 Mirage, Roman von Matt Ruff

Mirage ist der Künstlername von:
 Briana Banks (* 1978), deutsch-amerikanische Pornodarstellerin
 Patrick Mirage (* 1975), deutscher Zauberkünstler

Mirage steht in der Technik ferner für:
 Mirage Replicas, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Indústria e Comércio de Plásticos Reforçados Mirage, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller (1977–1981)
 Mirage (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke (1982)
 Mirage M1, Sportwagen-Prototyp
 Mirage M6, Sportwagen-Prototyp
 Mirage GR8, Sportwagen-Prototyp
 Gulf GR7, Sportwagen-Prototyp
 Momo Mirage, Automobilprojekt von Alfredo Momo und Peter S. Kalikow
 Dassault Mirage, Serie von verschiedenen Militärflugzeugen des französischen Flugzeugherstellers Dassault Aviation
 Remos G3, zweisitziges Ultraleichtflugzeug
 VBZ Be 4/6 (Mirage), Straßenbahn-Triebwagen der VBZ
 Ensoniq Mirage, Sampler der Firma Ensoniq (1985)
 Mitsubishi Space Star (2012), ein Kleinwagen des Automobilherstellers Mitsubishi Motors, der in Asien unter dem Namen Mirage vertrieben wird
 Mirage eine Rennradkomponenten-Gruppe von Campagnolo, die bis 2007 hergestellt wurde
 Mirage, elektrischer Triebzug der SBB, siehe SBB RABDe 12/12
 Mirage, Buggy sowie einen dreirädrigen Kleinstwagen des italienischen Automobilherstellers Auto Mirage
 Piper Malibu Mirage, US-amerikanisches einmotoriges Geschäftsreiseflugzeug der Piper Aviation Co. (Piper PA-46)

Mirage ist der Originaltitel folgender Filme und Serien:
 Die 27. Etage, US-amerikanischer Film von Edward Dmytryk
 Mirage – Gefährliche Lügen, französisch-kanadisch-deutsche Fernsehserie von Louis Choquette

Mirage steht in der Musik weiterhin für:
Mirage, Titel eines bekannten Songs von Carlos Santana und seiner Band Santana
Mirage, deutsche Italo-Disco-Band der 1980er Jahre
Mirage, Album der Musikgruppe Fleetwood Mac

Siehe auch:
 Mirazh Mountain, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika